Fotbollsallsvenskan 1965 spelades 11 april–24 oktober 1965, och vanns av Malmö FF. Vårsäsongen spelades 11 april–23 juni och höstsäsongen spelades 2 augusti–24 oktober.

Tabeller

Poängtabell

Resultattabell

Skytteligan 
 28 mål: Bo Larsson, Malmö FF
 19 mål: Ove Grahn, IF Elfsborg
 18 mål: Agne Simonsson, Örgryte IS

Publiksiffror

Högsta publiksiffror 
 32 363: IFK Göteborg–Örgryte IS 1–4, Nya Ullevi den 2 september 1965
 31 573: Örgryte IS–IFK Göteborg 0–0, Nya Ullevi den 10 juni 1965
 30 180: AIK–Djurgårdens IF 1–0, Råsundastadion den 2 september 1965

Högst publiksnitt per lag 
 15 774: AIK
 15 056: Örgryte IS
 14 489: IFK Göteborg

Svenska mästarna 

Malmö FF:s spelare i allsvenskan 1965

Tränare: Antonio Duran

 Bertil Elmstedt
 Bertil Nilsson
 Krister Kristensson
 Gert-Arne Nilsson
 Lars Granström
 Bo Larsson
 Ingvar Svahn
 Lennart Svensson
 Jörgen Ohlin
 Nils Hult
 Rolf Björklund
 Prawitz Öberg

Källor

Fotnoter

Externa länkar

Fotboll i Sverige 1965
1965
Fotbollssäsongen 1965